diadokhosz: Nagy Sándor halála után a birodalma részein királyként uralkodó hadvezérek elnevezése
Diadokhosz: ókeresztény író